Von Echter
 Jules Echter von Mespelbrunn,  (1545, Mespelbrunn  1617)
 Dorothee Echter (* 1949, Bergisch Gladbach), un consultant allemand 
 Heiko Echter von der Leyen (* 1955), médecin et professeur d'université allemand 
 Katharina Echter (* 1982), un biathlète allemand 
 Michael Echter (18121879, Munich), un peintre allemand

Notes et références 

  signifie «réel» 

Patronyme allemand